Pedro Álvares Cabral (1467–1520) — explorador português a quem ficou associada a descoberta do Brasil
 Cabral (Curitiba) — bairro

Desambiguações de história
Desambiguações de sobrenomes